Epischura är ett släkte av kräftdjur. Epischura ingår i familjen Temoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Epischura